La Bouche () — немецко-американский дуэт, наиболее известный танцевальными хитами «Be My Lover», Sweet Dreams, You Won't Forget Me и Fallin' In Love.

Дуэт La Bouche был создан в 1994 году немецким продюсером, Франком Фарианом во Франкфурте-на-Майне, Германия. Диджей Улли Бреннер и продюсер Амир Сараф работали над музыкой, в то время как американская певица Мелани Торнтон и американский рэпер Лейн Маккрей выступали в качестве вокалистов. Торнтон покинула La Bouche в 2000 году, продолжив свою карьеру сольной певицы.

24 ноября 2001 года Торнтон погибла в авиакатастрофе рейса 3597 авиакомпании Crossair в Цюрихе, Швейцария. В качестве дани уважения певице, Фариан в 2002 году выпустил «In Your Life», неизданную песню, записанную ранее с Торнтон и Маккреем. Позже Фариан решил выпустить сборник с ремиксами самых известных хитов Торнтон времен La Bouche.

Маккрей продолжает гастролировать по миру под именем La Bouche.

История 

La Bouche — проект знаменитого немецкого продюсера Фрэнка Фариана. В его первоначальный состав вошли американцы Мелани Торнтон () и Лэйн МакКрэй ().
Первый сингл с дебютного альбома Sweet Dreams в 1994 году поднялся до 13 места в США в рейтинге Billboard Hot 100 и до 1 места в рейтинге танцевальной музыки US Dance Chart.

Второй сингл, выпущенный в 1995 году, Be My Lover, оказался в десятке лучших на территории 14 стран, из них на первом месте в Германии, и на шестом в США (В чарте US Billboard Hot 100). Он также достиг 27-го места в 1995 году и 25-го места в 1996 году в UK Singles Chart, когда был переиздан в том же году и заслужил награду ASCAP «как самая исполняемая песня Америки».

Первый альбом группы под названием Sweet Dreams стал пятикратно платиновым и девятикратно золотым по всему миру. Далее последовал выпуск компиляционного альбома с ремиксами лучших треков La Bouche «All Mixed Up» 1996. Третий, и последний, альбом S.O.S., в Европе известный под названием A Moment of Love, был выпущен в 1998 году. На нём была опубликована получившая известность композиция с сингла You Won’t Forget Me. В европейскую версию альбома S.O.S. был включён бонус-трек с госпел - кавером хита Элтона Джона Candle In The Wind («Свеча на ветру»), где солировала Мелани, а бэк-вокал исполняли артисты других проектов Фрэнка Фариана (в том числе No Mercy). Все средства от продажи композиции были перечислены в благотворительный фонд Матери Терезы в Индии.

Мелани Торнтон уходит из группы 
В 2000 году Мелани Торнтон покинула группу, чтобы начать сольную карьеру. Её место заняла Наташа Райт (), и в апреле того же года был записан сингл All I Want (). Синглу и предстоящему альбому предрекали удачное будущее. На стильный драйв песни обратили внимание даже PR-агенты компании «Мицубиси моторс» и сделали All I Want рекламным слоганом для продвижения новой модели внедорожника Mitsubishi Pajero. Новый трек La Bouche сопровождал и одноимённый телевизионный ролик Мицубиси. Однако сам сингл La Bouche плохо продвигался по причине конфликта Фрэнка Фариана и его компании-дистрибьютера BMG. В результате проект был фактически «заморожен». Наташа Райт уходит из группы. Тем временем песня Мелани Love How You Love Me завоёвывала чарты, и певица готовилась к выпуску Wonderful Dream (Holidays Are Coming) по заказу Coca Cola.

Трагедия настигла Мелани во время активного промоушена новой версии альбома Ready to Fly (его первая версия была выпущена в апреле 2001 года). 24 ноября 2001 года самолёт компании CrossAir, на котором летела в Цюрих Мелани Торнтон, потерпел аварию. В неблагоприятных погодных условиях лайнер стал заходить на посадку, однако экипаж не справился с управлением, и самолёт, задев верхушки деревьев, упал в лесном массиве на склоне горы, не дотянув до аэропорта считанные километры. но несколько человек были спасены. В последнем телеинтервью для одного из немецких каналов, перед вылетом в Цюрих, Мелани сказала: «Никогда нельзя предугадать, что ждёт тебя завтра. Поэтому я стараюсь прожить каждый день так, словно он последний в жизни…».

Альбомы La Bouche и сольные записи Мелани Торнтон до сих пор остаются популярными. Песни регулярно переиздаются и ремикшируются.

В апреле 2002 Фрэнк Фариан собрал лучшие композиции La Bouche и сольные работы Мелани в коллекцию лучших песен The Best of La Bouche [feat. Melanie Thornton]. Этот CD уже выдержал несколько переизданий на MCI/BMG и MCI/Sony BMG (в 2002, 2006 и 2007 годах).

В память о Мелани 

Спустя год после гибели Мелани, в ноябре 2002 г., был подготовлен к выпуску трибютный сингл, In Your Life, записанный в студии Фрэнка Фариана, но не изданный ранее. Затем трек был перезаписан ещё раз с вокалом Кайо Шикони, бывшей солистки группы Le Click, которая была «родственницей» дуэта La Bouche, поскольку курировалась той же продюсерской группой. Сингл с вокалом Мелани Торнтон был выпущен в 2002 г., в США — в 2003 г. Сингл попал в клубный чарт U.S. Billboard Hot 10, а кроме того, попал в десятку лучших Dance Radio Airplay. Джастин Тимберлейк, Кайо Шикони и Лэйн Маккрей исполнили эту песню на клубной сцене, там же выступили Coolio и Дженнифер Лопес. Впрочем, компания, выпускавшая сингл на американский рынок, Logic Records, вскоре после этого закрылась. Сейчас права на издание записей Le Click/La Bouche/Melanie Thornton принадлежат компании Фрэнка Фариана MCI и её дистрибютеру Sony Music. Сопровождение копирайта осуществляет Sony ATV.

Туры La Bouche с участием Кайо Шикони и Лэйна МакКрэя продолжились, но никаких сведений о выпуске нового материала пока нет. В 2004 году Согласно некоторым данным, третий альбом был записан с участием Наташи Райт (Natasha Wright), однако после трагической смерти Мелани Торнтон выпуск диска La Bouche был остановлен. Известно также, что в фонотеке компании Фариана хранится целый ряд невыпущенных записей La Bouche с вокалом Мелани Торнтон (в том числе записанные для рождественского альбома, который не был выпущен). Будут ли они когда-нибудь изданы на CD, пока неизвестно. В 2007 году солисткой La Bouche стала американская певица Дана Райн (Dana Rayne). Дуэт совершил целый ряд клубных турне в Европе. Летом 2009 года La Bouche предприняли весьма удачный клубный тур в Чили. В странах Латинской Америки команда до сих пор популярна.
В 2010—2012 годах дуэт принял участие в нескольких крупных фестивалях музыки 90-х, в том числе в США, России и ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты). В 2013 году Дана Райн уходит из группы.
В 2014 году, после возвращения Лэйна МаКрэя из США в Германию, где он запустил свой новый сольный проект, стало известно, что дуэт La Bouche также будет воссоздан в одной из «классических» реинкарнаций. Шведка Kayo Shekoni снова заняла место солистки, после чего группа возобновила концертную деятельность, приняв участие в фестивалях музыки 90-х в нескольких европейских странах. В 2015 году Кайо Шикони уходит из группы. Также появилась информация, что, вероятно, будет выпущен новый материал под маркой La Bouche в течение 2015 года, а курировать проект снова будет Фрэнк Фариан.

В сентябре 2006 года в Лондоне состоялась премьера мюзикла Фрэнка Фариана Daddy Cool , который основан на композициях из бэк-каталога продюсера. В мюзикл вошли 3 песни La Bouche — Be My Lover, Sweet Dreams и Where Do You Go. В 2007 году мюзикл был показан в Берлине в специально построенном гигантском мобильном театре Boney M. Theater Palast (самое большое из подобных сооружений в Европе). В 2011—2012 гг. новая версия этого шоу была показана во время полугодичного турне «Daddy Cool» в Нидерландах (Голландия), а летом 2012 на международном островном курорте Мальорка (Испания).
Премьера мюзикла в Швейцарии состоялась в ноябре 2015 года, а с февраля по июнь 2017 последовал большой гастрольный тур Daddy Cool по Германии и Австрии. 
В 2015 году Маккрей пригласил венгерскую певицу Софи Кайро (Sophie Cairo) выступать в качестве вокалистки группы La Bouche. В 2017 году был выпущен новый официальный ремикс под названием «Sweet Dreams 2017»  с вокалом Кайро. Также группой записано несколько синглов, в 2018 году «Night After Night», и в 2020 году «One Night In Heaven».

Дискография

Альбомы

Ремиксы
 1996: All Mixed Up (Remix Album)

Сборники
 2002: Best of (Credited as "La Bouche feat. Melanie Thornton") (May 21, 2002)
 2007: Greatest Hits (April 2, 2007)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 La Bouche Site
 Frank Farian (официальный сайт)
 Frank Farian (русскоязычный сайт)
 мюзикл DADDY COOL (официальный сайт)

Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2001 году
Музыкальные коллективы в жанре евродэнс
Группы танцевальной музыки США